Galesburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Galesburg
Galesburg (Illinois)
Galesburg (Kansas)
Galesburg (Michigan)
Greater Galesburg
Galesburg (North Dakota)